Соревнования по лёгкой атлетике на XXVIII Всемирной Летней Универсиаде в городе Тайбэй прошли с 23 по 28 августа на Муниципальном стадионе Тайбэя.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт

2
Летняя Универсиада 2017
2017 год в лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика на Тайване